Oryctina är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Oryctina ingår i familjen Loranthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Oryctina